Bāgh kan syfta på följande platser:

Indien 

 Bāgh (ort), Madhya Pradesh, Dhār,

Iran 

 Bāgh-e Laţīfān, ort, Lorestan, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar